Тихачек, Иосиф (1807—1886) — немецкий оперный певец (тенор) чешского происхождения.
 Тихачек, Мартин (род. 1981) — чешский футболист, выступавший на позиции вратаря; ныне — тренер.